Il distretto di Aqžar (in kazako: Ақжар ауданы) è un distretto (audan) del Kazakistan con capoluogo Talšyq.

Collegamenti esterni 
 

Aqžar